Баланда:
 Баланда — плохой сорт пеньки.

Топонимы 
 Баланда́ — река в Саратовской и Волгоградской областях, правый приток Медведицы.
 Баланда́ (до 1962 года) — слобода, село, посёлок, на реке Баланда́, ныне город Калининск Саратовской области.
 Баланда́ — название железнодорожной станции, ныне Калининск-Саратовский.